Magre ist der Familienname folgender Personen: 

Jane Henriette Magre, verheiratet Jane Dieulafoy (1851–1916), französische Archäologin und Autorin
Judith Magre (* 1926), französische Schauspielerin
Maurice Magre (1877–1941), französischer Schriftsteller

Magrè ist der Name oder Bestandteil des Namens folgender Orte:

Magrè sulla strada del vino, italienischer Name von Margreid in Südtirol
Magrè (Lavarone), Fraktion von Lavarone im Trentino
Magrè (Schio), Fraktion von Schio in der Provinz Vicenza
Monte Magrè, Fraktion von Schio in der Provinz Vicenza

Die Magrè-Gruppe, eine durch archäologische Funde definierte und mit den Rätern in Verbindung gebrachte Kulturgruppe, ist nach Magrè, der Fraktion von Schio, benannt.